Termenul „Schalburg” se poate referi la:

Nume de familie:
Christian Frederik von Schalburg (1906–1942), ofițer SS danez
Rolf Mayer-Schalburg (1883–1976), funcționar de stat german
Vera von Schalburg (n. 1912), spion german